Снегур — фамилия.

Известные носители 
 Снегур, Александр Яковлевич (1953—2015) — молдавский политик и предприниматель, депутат молдавского парламента.
 Снегур Емельян Григорьевич — чабан колхоза имени Фрунзе Катеринопольского района Черкасской области, Герой Социалистического Труда. 
 Снегур, Игорь Григорьевич (род. 1935) — художник-абстракционист.
 Снегур, Мирча Иванович (род. 1940) — президент Молдавии.
 Снегур, Олеся — узбекская фигуристка, призёр чемпионатов Узбекистана.

См. также